Kadzsijama Fuszako (Kiotó/Kiotó prefektúra, 1977. március 28.–) japán nemzetközi női labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása
Játékvezetésből 2001-ben vizsgázott. A JFA Játékvezető Bizottsága (JB) minősítésével a J3 League, a J2 League, majd a J1 League játékvezetője. Küldési gyakorlat szerint rendszeres 4. bírói, illetve alapvonalbírói szolgálatot is végez. A nemzeti női labdarúgó bajnokságban kiemelkedően foglalkoztatott bíró. Az első női játékvezető, aki 2011 novemberében a J-League keretében bajnoki mérkőzést vezetett.

A Japán labdarúgó-szövetség JB  terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2011-től tartja nyilván női bírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül az angolt beszéli. Az AFC JB minősítésével elit kategóriás bíró. Több nemzetek közötti válogatott (Női labdarúgó-világbajnokság), valamint klubmérkőzést vezetett, vagy működő társának 4. bíróként segített.

A 2012-es U20-as női labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB 4. (tartalék) bíróként alkalmazta.

A 2014-es U17-es női labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB hivatalnokként foglalkoztatta.

Források 

Japán labdarúgó-játékvezetők
1977-ben született személyek
Élő személyek